План-д'Опс-Сент-Бом, План-д'Опс-Сент-Бом (фр. Plan-d'Aups-Sainte-Baume) — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар.
 Сен-Максімен-ла-Сент-Бом, Сен-Максіме́н-ла-Сент-Бом (фр. Saint-Maximin-la-Sainte-Baume) — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар.